Janez Zupančič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Janez Zupančič (deloval 1717 ~ 1739), slikar
 Janez Anton Zupančič (1785 - 1833), pesnik, dramatik in zgodovinar
 Janez Zupančič (1819 - 1895), duhovnik
Janez Zupančič (1915-1980), zborovodja, kulturni in družb.-politični delavec   
 Janez Zupančič, nogometaš in trener
 Janez Zupančič, teritorialec